Bobby Breen
 Gary Breen

Desambiguações de sobrenomes